Трихлорацетат натрия — неорганическое соединение,
соль натрия и трихлоруксусной кислоты с формулой CClCOONa,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде.

Получение 
 Нейтрализация трихлоруксусной кислоты карбонатом натрия:

Физические свойства 
Трихлорацетат натрия образует бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде, метаноле и этаноле.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании с образованием дигалогенкарбенов:

Применение 
 Гербицид для допосевной обработки почвы.

Литература 
 

Соединения натрия
Хлорорганические соединения
Соли карбоновых кислот